Дубосе́ковская у́лица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Дубосековская улица — улица в Москве.

Казахстан 
 Дубосековская улица — улица в Алма-Ате.